Grdovići peut désigner :

 Grdovići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bar ;
 Grdovići, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Arilje, district de Zlatibor.